«Быстро и без боли» (, 1998) — первый полнометражный кинофильм немецкого режиссёра Фатиха Акина.

Сюжет 
Сюжет разворачивается в пригороде Гамбурга, многонациональной Альтоне. Три закадычных друга: турок Габриель, которой только вышел из тюрьмы, грек Коста, встречающийся с сестрой Габриеля, и серб Бобби, увлечённый лучшей её подругой, многое пережили вместе. Габриелю, который переосмыслил своё криминальное прошлое и готов начать новую, мирную жизнь, предстоит узнать, что Коста всё так же зарабатывает себе на хлеб мелкими кражами, а Бобби пытается зарекомендовать себя у мафии. Бобби успешно поступает на работу к крупному мафиози, и в первом же крупном деле Коста становится его сообщником. Перед делом герои расходятся с возлюбленными, а во время дела происходит непоправимое.

В ролях

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Германии
Фильмы Фатиха Акина
Фильмы ZDF
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Детективные фильмы Германии
Фильмы-триллеры Германии
Турецкая диаспора в Германии
Фильмы Германии 1998 года
Фильмы Wüste Filmproduktion